Разумихин () — русская фамилия. Известные носители:
 Разумихин, Арсений Иванович (1859—после 1919) — священник Русской православной церкви, протоиерей, историк Москвы.
 Разумихин, Дмитрий Прокофьевич — университетский друг Раскольникова, героя романа Преступление и наказание Ф.М. Достоевского
 Разумихин, Николай Васильевич (1921—1989) — советский географ, гидролог, доктор географических наук, профессор.
 Разумихин, Павел Иванович (1815—1891) — русский генерал, участник Севастопольской обороны и Кавказской войны, Бакинский губернский воинский начальник.
 Разумихин, Пётр Иванович (1812—1848) — русский художник, литограф, портретист, пейзажист.

Разумихина 
 Разумихина, Елена Павловна (1868—1919) — председатель Алексеевского отдела Союза русского народа в Киеве, активная участница монархического движения.
 Разумихина, Инна Викторовна (1973) — российская эстрадная певица, актриса.